Cardenal es el nombre que se le da en Chile a varias especies de geranios.

 Pelargonium es el género de estas plantas de flores, antes clasificadas como Geranium.
 Pelargonium hortorum es la variedad que habitualmente recibe el nombre de cardenal.
 Pelargonium capitatum es el cardenal de color malvarrosa.

Cardenal es el nombre que se le da en el Perú a las flor de Navidad. 

 Euphorbia pulcherrima es conocida como flor de navidad o flor de Pascua en México, cardenal en el Perú, y tiene también otros nombres regionales.

Notas